Болевац () — община в Сербии, входит в Заечарский округ.

Население общины составляет 14 291 человек (2007 год), плотность населения составляет 17 чел./км². Занимаемая площадь — 827 км², из них 46,5 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Болевац. Община Болевац состоит из 20 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 41,4 км².

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии